

Оськино — присілок, Шабалінський район, Кіровська область
 Оськино — присілок, Шегарський район, Томська область